Эрбана ( от  — «город») — многозначный термин.

 Эрбана — женская форма собственного имени человека, мужская форма — Эрбан.
  — проездной билет, используемый в общественном транспорте в Любляне, столице Словении. Это пластиковая карта размером с кредитную карту, на которую клиент электронным способом загружает деньги и/или проходит в транспорт.
  — христианская конференция, проводившаяся в городе Эрбана, штат Иллинойс.

Топоним 
 США
  — город в штате Айова.
  — невключённая территория в штате Арканзас.
  — город в штате Виргиния (слово  означает «город Анны», который был назван в честь английской королевы Анны).
 Эрбана — город в штате Иллинойс.
  — невключённая территория в штате Индиана.
  — невключённая территория в штате Канзас.
  — город в штате Миссури.
  — статистически обособленная местность в штате Мэриленд.
  — город в штате Нью-Йорк.
 Эрбана — город в штате Огайо.
  — невключённая территория в штате Северная Дакота.

См. также 
 Урбана (значения)
 Урбан
 Урбанизм
 
 Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне